

Anno 
 340 o 340 a.C.

Codici 
 340 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Toyonaka, in Giappone

Matematica 
 340 – numero